Жданово — посёлок в Калманском районе Алтайского края России. Входит в состав Шиловского сельсовета.

История

География 
Село находится в центральной части края, в лесостепной зоне, в пределах северо-восточной части Приобского плато, по берегу реки Большая Муховушка.

Климат
континентальный. Средняя температура января: −17,7 °C, июля: +19,6 °C. Годовое количество атмосферных осадков: 350—400 мм.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % от 19 чел.

Инфраструктура 
Социальные услуги жители получают в ближайшем населённом пункте — селе Шилово. В нём действует средняя общеобразовательная школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры и др.

Транспорт 
Жданово доступно автомобильным и железнодорожным транспортом.

В пешей доступности остановочные пункты Шиловский и 290 км Западно-Сибирской железной дороги.

Проходит автодорога межмуниципального значения «Калманка — Жданово — Новобарнаулка» (идентификационный номер 01 ОП МЗ 01Н-1602).

Примечания 

Населённые пункты Калманского района